Гондревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель
 Гондревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Гондревіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре